Колоколово — название населённых пунктов в России.

Вологодская область 
 Колоколово — деревня в Вологодском районе.

Московская область 
 Колоколово — деревня в Раменском районе.

Пермский край 
 Колоколово — деревня в Большесосновском районе.

Псковская область 
 Колоколово — деревня в Гдовском районе.
 Колоколово — деревня в Псковском районе.